Brekalo ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Brekalo (* 1988), deutsch-kroatischer Schauspieler
 Ivanka Brekalo (* 1981), kroatische Schauspielerin
 Josip Brekalo (* 1998), kroatischer Fußballspieler
 Marko Brekalo (* 1992), kroatischer Fußballspieler
 Mirela Brekalo (* 1956), kroatische Schauspielerin
 Slavko Brekalo (* 1990), bosnischer Fußballspieler